Grez (Oise)
Grez-sur-Loing, Seine-et-Marne
Le Grez, Sarthe

Verder is Grez-Doiceau de Franse naam van het Waals-Brabantse dorp Graven. Aan Grez-Doiceau verbonden de volgende graven van Grez:
 Werner de Grez (11e eeuw), kruisvaarder